Чемпионат Швеции по футболу 2008 был 108-м розыгрышем Чемпионата Швеции и 84-м сезоном Аллсвенскан. Он начался 30 марта 2008 года и закончился 9 ноября. В лиге Аллсвенскан выступало 16 команд. Чемпионом впервые в своей истории стал «Кальмар».

Итоговая турнирная таблица

Примечания

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Турнирная таблица на сайте Шведского футбольного союза

Чемпионат Швеции по футболу
Футбол в Европе в 2008 году
Спорт в Швеции в 2008 году